Aiguille Blanche de Peuterey
 Aiguille d'Argentière
 Aiguille de Bionnassay
 Aiguille de Chambeyron
 Aiguille de la Grande Sassière
 Aiguille de la Scolette
 Aiguille de la Tsa
 Aiguille de Leschaux
 Aiguille de Péclet
 Aiguille de Polset
 Aiguille de Rochefort
 Aiguille de Toula
 Aiguille de Triolet
 Aiguille des Glaciers
 Aiguille des Grands Charmoz
 Aiguille Dibona
 Aiguille du Belvédère
 Aiguille du Chardonnet
 Aiguille du Goûter
 Aiguille du Grépon
 Aiguille du Jardin
 Aiguille du Midi
 Aiguille du Plan
 Aiguilles Rouges
 Aiguille du Tacul
 Aiguille du Tour
 Aiguille Noire de Peuterey
 Aiguille Pers
 Aiguilles de Chamonix
 Aiguille Verte
 Grande Aiguille
 Grande Aiguille Rousse